Макла́рен () — фамилия шотландского и североирландского происхождения. Происходит от шотландского кельтского Mac Labhrainn, что означает «сын Лабрайна»; Labhrann — гэльская форма имени .

По данным 2014 года, фамилия McLaren была 18 614-й по распространённости в мире: её носили 29 618 человек.

Фамилия 
Основные статьи —  и .

А—Г 
 Макларен, Алан (род. 1971) — шотландский футболист.
 Макларен, Ангус (род. 1988) — австралийский актёр телевидения.
  (1871—1944) — английский игрок в крикет.
  (1820—1884) — шотландский фехтовальщик, гимнаст, преподаватель и писатель.
  (род. 1956) — американский пастор, писатель, ключевая фигура движения «».
 Макларен, Брэндон Джей (род. 1982) — канадский актёр кино и телевидения.
 Макларен, Брюс (1937—1970) — новозеландский автогонщик, основатель автомобильной гоночной команды McLaren.
  (1879—1953) — британский политик, садовод и промышленник.

Д 
 :
  (1839—1912) — шотландский писатель и драматург.
  (род. 1972) — шотландский регбист.
 Макларен, Джейми (род. 1993) — австралийский футболист.
  (1902—1956) — австралийский капитан.
 :
  (1831—1910) — шотландский политик и судья, лорд-адвокат (1880—1881), а также математик и астроном
  (1846—1943) — американский садовод, суперинтендант парка «Золотые ворота» (Сан-Франциско) на протяжении 56 лет.
  (1865—1948) — канадский политик: мэр Гамильтона (1909—1910).
  (1871—1958) — австралийский госслужащий:  Департамента премьер-министра и Департамента внешних сношений (1929—1933).
  (род. 1951) — американский бейсболист, позднее — тренер и бейсбольный менеджер.
  (1893—1988) — канадский майор ВВС, лётчик-ас.
  (1800—1886) — шотландский политик и писатель.
 :
  (1785—1850) — шотландский бухгалтер и проповедник, резидент-менеджер  (1837—1841).
  (1872—1939) — новозеландский политик,  (1912—1913).
  (1893—1960) — канадский политик, мэр Сент-Джона (1936—1940 и 1958—1960), лейтенант-губернатор Нью-Брансуика (1945—1958).

Е—Я 
  (род. 1977) — канадский хоккеист.
  (1910—1994) — британский философ, основатель .
  (1854—1933) — британская суфражистка, писательница и садовод, президент  (1915—1919).
 Макларен, Малкольм (1946—2010) — британский импресарио, художник, артист, музыкант, дизайнер одежды, владелец бутиков, промоутер и менеджер групп New York Dolls и Sex Pistols.
 Макларен, Мишель (род. 1965) — канадский телевизионный режиссёр и продюсер.
  (1861—1942) — канадский политик: лейтенант-губернатор Нью-Брансуика (1935—1940).
 Макларен, Норман (1914—1987) — шотландско-канадский кинорежиссёр, мультипликатор и кинопродюсер.
  (1906—1978) — английский изобретатель, основатель компании .
 Макларен, Питер (род. 1948) — представитель критической педагогики, марксистский исследователь.
  (род. 1983) — южноафриканский игрок в крикет.
 Макларен, Ричард (род. 1945) — канадский юрист, солиситор и барристер, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.
 Макларен, Робин (1934—2010) — британский дипломат, посол Великобритании  (1985—1987) и в Китае (1991—1994).
 Макларен, Рой (род. 1934) — канадский политик, дипломат, историк и писатель.
  (род. 1964) — англо-итальянская теоретик культуры, социолог и антрополог.
 Макларен, Стив (род. 1961) — британский футболист и футбольный тренер.
 :
  (1856—1921) — шотландский издатель и бизнесмен, первый крупный благотворитель скаутского движения (пожертвовал организации ).
  (1923—2010) — шотландский спортивный регби-комментатор, журналист.
 Макларен, Уэйн (1940—1992) — американский каскадёр, модель, актёр и участник родео.
 Макларен, Фрейзер (род. 1987) — канадский хоккеист.
  (1886—1917) — британский политик.
 :
  (1782—1866) — шотландский журналист и геолог; сооснователь газеты , один из авторов 6-го издания Британской энциклопедии.
  (1850—1934) — шотландский юрист, политик, землевладелец и промышленник.
  (1913—2003) — британский промышленник и садовод.
 :
 Макларен, Эндрю (кёрлингист) — шотландский кёрлингист.
  (род. 1973) — шотландский футболист. 
 Макларен, Энн (1927—2007) — британская учёная-биолог.

 Клан Макларен — шотландский клан.

Составные фамилии
  (1912—1964) — британская писательница, мемуаристка, сценаристка и литературный критик.

Псевдонимы
  (наст. имя Джон Уотсон; 1850—1907) — шотландский священник и писатель.
 Макларен, Мэри (наст. имя Мэри Айда Макдональд; 1900—1985) — американская киноактриса.
 Райс, Дэн (наст. имя Даниэль Макларен; 1823—1900) — американский артист цирка.
 Рич, Лаки Даймонд (наст. имя Грегори Пол Макларен; род. 1971) — новозеландский уличный артист, самый татуированный человек в мире.

Топонимы Австралии 
  — винодельческий регион в Южной Австралии.
  — городок региона.
  — тауншип региона.

McLaren, MacLaren 
 McLaren Group — британская корпорация, контролирующая одноимённые автопроизводителя, автогоночную команду, технологические центры и компании:
 McLaren Automotive
 McLaren F1 — автомобиль, выпускался с 1992 по 1998 гг.
 Mercedes-Benz SLR McLaren — автомобиль, выпускался с 2003 по 2009 гг.
 McLaren MP4-12C — автомобиль, выпускался с 2011 по 2014 гг.
 McLaren Racing
 
  — технологическая компания
  — сингапурское архитектурное бюро.
  — английская компания по производству детских колясок, переносок, и т. п.
  — британская инженерная компания.
  — здание в Бирмингеме (Англия).

Прочее 
  — в Сан-Франциско (США).
  — новозеландский фильм 2017 года.

См. также 
 Маклорин: Maclaurin и McLaurin

Примечания